Balabac – isola delle Filippine
Balabac – municipalità nella Provincia di Palawan (Filippine), che include l'omonima isola